Pojem české pohádky znamená pohádky pocházející z českého kulturního prostředí, sám o sobě má více konkrétních významů:

 České pohádky (Karel Jaromír Erben) – sbírka lidových pohádek
 České pohádky (Jan Drda)
 České pohádky I. – film z roku 1993
 České pohádky – TV cyklus pohádek z roku 1968, 8 epizod (po cca 10 min.)